«Приключе́ния Ам Ня́ма» () — мультсериал, придуманный и созданный ZeptoLab. Является экранизацией известной серии игр Cut the Rope.

Сюжет

Сезон 1 (2011—2012) 
Мальчику Эвану () прислали по почте монстрика Ам Няма, который готов на всё ради сладостей. На протяжении сезона Эван изучает Ам Няма и наблюдения записывает.

Серии выходили каждую неделю.

Над сезоном работала ZeptoLab.

Сезон 2: Путешествие во времени () (2013) 
Машина времени прилетает в дом Эвана и засасывает леденец, и Ам Ням хочет его вернуть, попадая в разные эпохи прошлого. В конце сезона оказалось, что Ам Няму всё это приснилось.

Серии выходили каждую неделю.

Над сезоном работали ZeptoLab и Toonbox.

Сезон 3: Неожиданное путешествие () (2013-2014) 
Злые пауки похитили леденцы, Ам Ням сразу побежал за ними. Пауки полетели на воздушном шаре, но Ам Ням запутался в верёвке, леденцы рассыпались, а он упал далеко от дома. В итоге Ам Няму пришлось возвращатся домой, при этом помогая другим Нямам.

Серии выходили каждую неделю.

Над сезоном работали ZeptoLab и Toonbox.

Сезон 4: Сказки () (2016) 
Ам Ням попадает в известные сказки, и ищет там леденцы. Но в этом ему мешает злой Волшебный паук (). На протяжении сезона Ам Ням пытается добыть сладости, случайно получая разные формы, но после съедения леденца возвращает исходный вид. В конце сезона выясняется, что вся волшебная сила Паука находится в его головном уборе. Ам Ням случайно снимает его и Волшебный Паук становится обычным пауком.

Серии выходили каждые две недели.

Сезон 5: Вокруг света () (2016-2017) 
Ам Ням путешествует по миру, периодически находя там сладости. Но сталкиваясь с национальными обитателями, цель достигнуть её становится трудной.

Серии выходили каждые две недели.

Над сезоном работали ZeptoLab и Rocket Fox.

Сезон 6: Видеоблог () (2017) 
Ам Ням решил стать видеоблогером, снимающим эксперименты и попытки что либо сделать. Частенько он попадает в забавные ситуации, которые при этом записаны на камеру. В конце каждой серии довольный Ам Ням досматривает выпуск и съедает леденец.

Серии выходили каждые две недели.

Над сезоном работали ZeptoLab и Rocket Fox.

Сезон 7: Работа мечты () (2017) 
Ам Ням пытается найти себе работу, всякий раз попадая в сложные ситуации.

Серии выходили каждые две недели.

Над сезоном работает ZeptoLab и Rocket Fox.

Сезон 8-14: Супер Нямы () (2013—2019) 
Стиральная машина с перчаткой и поясом от суперкостюма упала из космического корабля на Землю, возле дома Ам Няма и Ам Няши. Они надевают суперкостюмы и становятся супергероями.

Серии выходили каждые две недели.

Над сезоном работала ZeptoLab.

Сезон 15 (2020) 
К Ам Няму и Ам Няше аист приносит коробку с Кусь Нямом. Они принимают его как сына, и в течение каждой серии играют, но изображается это как фантастические происшествия.

Сезон 16 (2020)

Сезон 17 (2020)

Сезон 18 (2021)

Сезон 19 (2021)

Сезон 20 (2021-2022)

Сезон 21 (2022)

Сезон 22 (2022)

Сезон 23 (2022)

Персонажи 
 Ам Ням () — главный герой. Круглый, зелёный, имеет короткие руки и ноги, большие глаза и рот. Добрый, дружелюбный, но прожорливый, готов на всё ради сладостей. Больше всего любит леденцы. Немного глуповат и иногда раздражает Ам Няшу этим. Имеет приёмного сына Кусь Няма и лучшую подругу Ам Няшу, которая стала ему женой. Появлялся во всех сериях.
 Кот () — обычный рыжий домашний кот, живущий дома, который мяукает и любит поиграть. Погнался за Ам Нямом, когда обнаружил его у себя дома, но не смог его поймать. Появлялся в пилотной серии.
 Эван () — хозяин и друг Ам Няма. Школьник, который пишет свой блог, где он изучает характер Ам Няма. Очень умный и любопытный, готов помочь Ам Няму, когда тому понадобилась его помощь, и гораздо умнее своего питомца. Появлялся с 1 по 7 и 9 серии 1 сезона.
 Санта Клаус () — рождественский дед. Был обнаружен самим Ам Нямом. Дарит подарки всем детям, включая Эвану. Испугался Ам Няма и ушёл из дома Эвана. Появился в 9 серии 1 сезона.
 Нямы () — существа, появляющиеся в 2-3 сезонах. Во втором сезоне (кроме 1 серии) они внешне копии Ам Няма, в третьем — сильно отличаются.
 Ам Няша () — лучшая симпатичная подружка Ам Няма, которая стала ему женой. Как и он, добрая и дружелюбная, тоже иногда любит поесть леденцы. Помогает Ам Няму, однако её иногда раздражает его глупость и то, что он пытается быть умнее своей подруги. Впервые появилась в 9 серии 5 сезона.
 Маг пауков () — главный антагонист 4 сезона. Является обычным пауком, получившим свои способности из-за особого головного убора. Появлялся в 4 и 10 сериях 4 сезона (см. выше)
 Кукловод () — живое древо, появляющиеся в 6 серии 4 сезона. Раньше ненавидел Ам Няма, изначально он подшучивал над ним, но потом понял, что ошибался и подружился с Ам Нямом.
 Красная шапочка () — появилась в 9 серии 4 сезона. Похожа на Ам Няшу. Имеет свою Бабушку. Сначала она напала на Ам Няма и хотела вернуть леденец(Ам Ням его забрал), который она везла бабушке, но позже стала его подругой.
 Крабы () — футболисты. Любят танцевать и играть в футбол. Танцевали с Ам Нямом. Были одними из существ, которых Ам Ням встретил в своём путешествии. Появились в 1 серии 5 сезона.
 Кусь Ням () — ням младшего возраста, который совершенно по случайности был принесён Ам Няму и Ам Няше по посылке аистом, а потом поселился у них дома, став им приёмным сыном. Фантазёр. Появляется в каждой серии пятнадцатого сезона.

Список серий 
{| class="wikitable plainrowheaders"
|- bgcolor="#cccccc"
|+Первый сезон
!№
!Официальное название
!Дата выхода на ТВ
|-
|0
|Ам-Ням и Кот (Пилот)
|2011
|-
|1
|Странная доставка
|2012
|-
|2
|Время купаться
|2012
|-
|3
|Любимая еда
|2012
|-
|4
|Сладкое лекарство
|2012
|-
|5
|Хэллоуинский специальный выпуск
|2012
|-
|6
|Магические трюки
|2012
|-
|7
|Художество и созидание
|2012
|-
|8
|Конфета может
|2012
|-
|9
|Рождественский специальный выпуск
|2012
|-
|10
|Робо-друг
|2012
|}

Примечания

Ссылки 
 Ам Ням — на сайте Tlum.ru

Мультсериалы России 2011 года
Мультсериалы 2011 года
Мультфильмы студии «Toonbox»